Eleazar (ou Eleázar), (no hebraico אֶלְעָזָר " Deus ajuda"), é um nome utilizado por diversos personagens bíblicos: 
 Eleazar, sumo sacerdote de Israel e filho de Aarão
 Habitante de Quriate-Jearim, santificado para carregar a arca (1 Sam. 7:1, 2; comp. Num. 3:31; 4:15) 
 O filho de Dodo, o ahotita, da tribo de Benjamim, um dos heróis do rei Davi (1 Cr. 11:12)
 Eleazar (II Macabeus), mártir judeu com a mulher com sete filhos no segundo século antes de Cristo (2 Mac. 6:18)
 Eleazar, segundo filho de Matatias, irmão mais novo de Jônatas e irmão mais velho de João, Judas e Simão
 Eleazar, o Exorcista, que viveu no primeiro século da era cristã e é citado pelo historiador Flávio Josefo

Localidades 
 Eleazar Guzman Barron (distrito), no Peru

Desambiguação
Desambiguações de topônimos